Hadad – bóg kananejski
 Hadad (Hodad) – miejscowość w Rumunii, miejsce bitwy Stefana Batorego z wojskami cesarskimi w 1562 roku 
 Hadad Edomita – postać biblijna
 Ben-Hadad – imię syryjskich królów